Поллард () — англійське прізвище, в буквальному перекладі означає підстригання дерева, омолоджуючу обрізку дерева або «острижений» (налисо). Також похідний від прізвища топонім.

Прізвище 

 Альберт Поллард (Albert Frederick Pollard; 1869—1948) — британський історик.
 Джонатан Поллард (;  1954) — американський громадянин, працівник військово-морської розвідки США, визнаний винним у шпигунстві на користь Ізраїлю і засуджений до довічного ув'язнення.
 Скот Поллард (;  1975) — американський баскетболіст, центровий.
 Снуб Поллард (; 1889—1962) — американський актор кіно та телебачення.

Топонім 

 Поллард — місто в окрузі Ескамбія, штат Алабама
 Поллард — місто, штат Арканзас